Elwyn Jones peut désigner :

 Sir  (1904-1989), notaire gallois, greffier de Bangor, et brièvement député travailliste ;
 Elwyn Jones (1909-1989), avocat et homme politique gallois ;
  (1923-1982), écrivain et producteur de télévision gallois.